Mike D. Rogers
 Mike J. Rogers
 Michael Rogers
 Mike Rogers (hokeista)